Юрвілле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 75 км на схід від Ам'єна, 34 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 253 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 655,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Юрвілле на сайті французького Національного інституту географії
 Юрвілле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юрвілле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юрвілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юрвілле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена